Juilly kan syfta på:
 Juilly, Côte-d'Or
 Juilly, Seine-et-Marne